Премия «Золотой орёл» за лучший короткометражный фильм вручается Национальной Академией кинематографических искусств и наук России, начиная с 15-й церемонии в 2017 году.

Список лауреатов и номинантов

Ссылки 
 Номинанты на премию «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной Академии кинематографических искусств и наук России 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной Академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»